Каянча   () —  опустевшее село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в состав Шашикманского сельского поселения.

История

География 
Расположено в  горно-степной зоне  центральной части Республики Алтай и находится у реки Каянча. Уличная сеть не развита. 

Абсолютная высота 321   метр выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 100 % от общей численности населения в 1 жителя

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 

Конечный пункт автодороги регионального значения «Онгудай - Каянча» (идентификационный номер 84К-40) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района